Osbert est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme
Osbert est un prénom masculin.

Osbert est aussi un patronyme. En France, ce nom de famille peu courant se rencontre surtout en Normandie, notamment dans la Manche.

Étymologie 
Osbert est à l'origine un anthroponyme masculin anglo-saxon (Osbe(o)rht), composé des deux éléments os-, qui fait référence aux « Ases », et be(o)rht « brillant (ou illustre) ». Il se confond parfois avec un autre anthroponyme vieil anglais Osbeorn ou Osbearn autrement noté Ōs-bearn, anglais Osborn(e) (voir Osbern).

Personnalités portant ce prénom
Par ordre chronologique :
Osbert (mort en 867), roi de Northumbrie ;
Osbert de Clare, moine anglo-normand du  ;
Osbert de Bayeux, archidiacre anglo-normand du  ;
Osbert de la Heuze, bailli du Cotentin de 1172 à 1185 ;
Osbert de Préaux (mort en 1189), baron normand du , père de Pierre de Préaux ;
Osbert Fitz Hervey (mort en 1206), juge royal anglo-normand, frère d'Hubert Walter ;
 (1511-1585), compositeur anglais ;
Osbert Salvin (1835-1898), ornithologue et herpétologiste britannique ;
 (1886-1957), archéologue britannique ;
Osbert Sitwell (1892-1969), poète anglais ;
Osbert Peake (1897-1966), homme politique britannique ;
Osbert Lancaster (1908-1986), auteur et dessinateur anglais.

Personnalités portant ce nom
Alphonse Osbert (1857-1939), peintre français.
 Thérèse Obsert (1908-1975), communiste française.

Notes et références 

Prénom masculin
Patronyme normand